Ел Занате има више значења:

 Ел Занате (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Занате (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику